Johanna Katariina Matintalo (ur. 11 grudnia 1996 w Pöytyä) – fińska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu Pöytyän Urheilijat.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się 18 stycznia 2013 roku, podczas zawodów juniorskich w norweskiej miejscowości Trondheim/ Granåsen Ski Arena, gdzie zajęła 15. pozycję w sprincie stylem klasycznym. Podczas rozgrywanych w 2017 roku mistrzostw świata młodzieżowców w Park City wywalczyła srebrny medal w biegu łączonym na 15 km.

W Pucharze Świata zadebiutowała 30 listopada 2014 roku w Ruce, gdzie uplasowała się na 70. pozycji na dystansie 10 km stylem klasycznym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła 17 lutego 2017 roku w Otepää plasując się na 12 pozycji. Na podium zawodów tego cyklu pierwszy raz stanęła 1 stycznia 2022 roku w Oberstdorfie, zajmując trzecie miejsce w sprincie klasykiem. Wyprzedziły ją jedynie Rosjanka Natalja Niepriajewa i Johanna Hagström ze Szwecji.

Na mistrzostwach świata w Oberstdorfie w 2021 roku wspólnie z Jasmi Joensuu, Riittą-Liisą Roponen i Kristą Pärmäkoski zdobyła brązowy medal w szafecie. Była tam też między innymi trzynasta w biegu na dystansie 30 km stylem klasycznym.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Mistrzostwa Finlandii

Zwycięstwa w zawodach indywidualnych

Uwagi

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 
 Olympedia - Johanna Matintalo 

Fińscy biegacze narciarscy
Fińscy olimpijczycy
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1996